Тереза Грюнбаум (; , Вена — , Берлин) — австрийская оперная певица (сопрано).

Дочь композитора Венцеля Мюллера и его второй жены. Первоначально училась музыке и пению у отца, дебютировала ещё в детстве в опере Ф. Кауэра «Дева Дуная». С 1807 года выступала в Пражском оперном театре, затем вернулась в Вену и пела в Кернтнертор-театре, а в 1818—1828 гг. в Венской придворной опере, затем на протяжении двух сезонов пела в Берлине. После завершения карьеры певицы открыла музыкальную школу в Берлине, где прожила до конца жизни.

Была прекрасной драматической колоратурной певицей, благодаря чему её прозвали немецкой Каталани. В особенности пользовалась выдающимся успехом в опере «Эврианта», написанной для неё Вебером в 1823 году. Была замужем за певцом-тенором, органистом и профессором пения Иоганном Кристофом Грюнбаумом.

Примечания 

Оперные певцы и певицы Австрии
Сопрано